Edicions de la Lliga dels Pirineus d'handbol masculina dels anys 2002 a 2006.

VI Lliga dels Pirineus 2002

VII Lliga dels Pirineus 2003

VIII Lliga dels Pirineus 2004

IX Lliga dels Pirineus 2005

X Lliga dels Pirineus 2006 

Lliga dels Pirineus d'handbol masculina